Совет МО ГО «Сыктывкар» — представительный орган муниципального образования городского округа «Сыктывкар», состоящий из 30 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.

Структура

Руководство 
Руководителем Совета города, как представительного органа местного самоуправления, так и юридического лица, является председатель Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар».

Комиссии 
По отдельным направлениям деятельности в Совете городского округа из состава депутатов сформированы постоянные комиссии. Количество, названия, функции и полномочия постоянных комиссий, а также организация их работы определяются Регламентом работы Совета городского округа и Положениями о постоянных комиссиях, принимаемыми Советом городского округа.

В действующем созыве созданы и действуют три постоянные комиссии Совета: по социальным вопросам; по бюджету, налогам и экономическому развитию, а также по городскому хозяйству.

История

V созыв (2015—2020)

VI созыв (2020—настоящее время)

Примечания 

Сыктывкар
Городские думы России